Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1995, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Lisa Raymond, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 1995 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1995
San Diego
Tennis aux États-Unis en 1995
1995 en Californie
Tennis en juillet 1995
Tennis en août 1995